Damoclès peut désigner :
 Damoclès, homme politique athénien ;
 l'expression « épée de Damoclès », qui signifie qu'un danger constant peut nous tomber dessus ;
 Le pod Damoclès, pod de désignation laser fabriqué par Thales ;
 5355 Damoclès, astéroïde ;
 Damoclès, téléfilm de Manuel Schapira diffusé en 2016 ;
 Damoclès, média d'information fondé par Samuel Lafont ;
  Damoclès, revue du Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits (CDRPC)/Observatoire des armements.